Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

Несіяна бельгійка Кім Клейстерс виграла титул, перемігши у фіналі 1-шу сіяну, американку Ліндсі Девенпорт.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Main Draw

Pacific Life Open 2005
Pacific Life Open